Crater – terminologia ufficiale per indicare i crateri presenti su pianeti o altri corpi celesti diversi dalla Terra
Crater – costellazione
Crater – città dello Yemen
Crater – lago degli Stati Uniti d'America
Crater – nome latino del Golfo di Napoli

Pagine correlate 
 Cratere

Altri progetti